Таи́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81291.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 75 км северо-восточнее Тулузы, в 10 км к северу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 356 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 195 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 148 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 148 активных работали 130 человек (71 мужчина и 59 женщин), безработных было 18 (9 мужчин и 9 женщин). Среди 47 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн